Gallagher House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gallagher House (Hays, Kansas), NRHP-ID 01000184
 Gallagher House (Mineral Wells, Texas), NRHP-ID 11000232